Claudiopoli (greco: ; latino: Claudiopolis; "città di Claudio") è il nome di un certo numero di antiche città, posto in onore dell'imperatore romano Claudio (o di un altro personaggio con lo stesso nome, come nel caso di Cluj-Napoca), e in particolare:

 Claudiopoli (Bitinia), oggi Bolu, Provincia di Bolu, Anatolia, Turchia
Claudiopoli (Cilicia), antica città della Cilicia, precedentemente nota come Ninica, oggi nel distretto di Mut, Provincia di Mersin, Turchia
Claudiopoli (Cappadocia), antica città della Cappadocia, Turchia
Claudiopoli (Cataonia), antica città della Cataonia, Turchia
Claudiopoli (Galatia), antica città della Galazia, Turchia
Cluj-Napoca, nella moderna Romania